Závada – wieś w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w okresie Opawa. 
 Závada – wieś na Słowacji w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Veľký Krtíš
 Závada – wieś na Słowacji w kraju preszowskim, w powiecie Humenné
 Závada - wieś na Słowacji w kraju nitrzańskim, w powiecie Topolczany

Zobacz też 
 Paština Závada – wieś na Słowacji w kraju żylińskim, w powiecie Żylina
 Zawada, Zawady – pokrewna etymologicznie nazwa